Un coin de ciel bleu peut désigner :
Un coin de ciel bleu (), film américain de Guy Green, sorti en 1965 ;
Un coin de ciel bleu, série de bande dessinée humoristique publiée en 2010-2011.